Az 1987-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az ausztrál Pat Cash nyerte a cseh Ivan Lendl előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Boris Becker (Második kör)
  Ivan Lendl (Döntős)
  Mats Wilander (Negyeddöntős)
  Stefan Edberg (Elődöntős)
  Miloslav Mecir (Harmadik kör)
  Yannick Noah (Második kör)
  Jimmy Connors (Elődöntős)
  Andres Gomez (Negyedik kör)

  Henri Leconte (Negyeddöntős)
  Tim Mayotte (Harmadik kör)
  Pat Cash (Bajnok)
  Brad Gilbert (Harmadik kör)
  Joakim Nyström (Harmadik kör)
  Emilio Sanchez (Negyedik kör)
  David Pate (Második kör)
  Kevin Curren (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1987 a teniszben